Лорена  (Царево, 1985) бугарска је поп-фолк певачица. 2019. године је направила обраду српске песме "Ципеле" Андреане Чекић и Емира Ђуловића, чији је радни наслов био "За тебе", али због тога што је тада Емир радио на обради "Ципела" са бугарском певачицом Бони, Лорена није могла да откупи права и та песма остаје необјављена, иако је доступна на неким интернет страницама.

Дискографија

Албуми 
 -{Черна орхидея}- (2022)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1985.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи